Виталий Бигдаш (род. 25 июля 1984 года, Россия) — российский боец смешанных единоборств, представитель средней весовой категории. Выступает на профессиональном уровне с 2012 года, известен по участию в турнирах ProFC и ONE Championship. Экс-чемпион ONE Championship в среднем весе.

Титулы 
 '''ONE Championship
  Чемпион в среднем весе.

Статистика ММА 

|-
|Победа
|align=center|12-2
|Аунг Ла Н Санг
|Решением (единогласным)
|One Championship - Full Circle
|25 февраля 2022
|align=center|3
|align=center|5:00
|
|
|-
|Победа
|align=center|11-2
|Ронг Фан
|Сабмишном (удушение гильотиной)
|One Championship Winter Warriors 2
|17 декабря 2021
|align=center|3
|align=center|0:41
|
|
|-
|Победа
|align=center|10-2
|Юки Ниимура
|Сабмишном (обратный треугольник с рычагом локтя)
|One Championship Destiny of Champions
|7 декабря 2018
|align=center|1
|align=center|4:24
|
|
|-
|Поражение
|align=center|9-2
|Леандро Атаидес
|Техническим нокаутом (удары)
|One Championship Grit & Glory
|12 мая 2018
|align=center|3
|align=center|2:41
|
|
|-
|Поражение
|align=center|9-1
|Аунг Ла Н Санг
|Решением (единогласным)
|One Championship Light of a Nation
|30 июня 2017
|align=center|5
|align=center|5:00
|
|
|-
|Победа
|align=center|9-0
|Аунг Ла Н Санг
|Решением (единогласным)
|One Championship Quest for Power
|14 января 2017
|align=center|5
|align=center|5:00
|
|
|-
|Победа
|align=center|8-0
|Игорь Свирид
|Техническим нокаутом (удар коленом и добивание)
|One Championship - Tigers of Asia
|9 октября 2015
|align=center|2
|align=center|0:36
|
|
|-
|Победа
|align=center|7-0
|Магомед Магомедкеримов
|Сабмишном (удушение сзади)
|ProFC 57 - New Era
|29 марта 2015
|align=center|3
|align=center|4:20
|
|
|-
|Победа
|align=center|6-0
|Чарльз Андраде
|Сабмишном (удушение треугольником)
|ProFC 54 - Challenge of Champions
|7 сентября 2014
|align=center|3
|align=center|2:39
|
|
|-
|Победа
|align=center|5-0
|Павел Покатилов
|Техническим нокаутом (удары локтями и коленями)
|ProFC 53 Khachatryan vs. Egorov
|6 апреля 2014
|align=center|3
|align=center|0:48
|
|
|-
|Победа
|align=center|4-0
|Дмитрий Емец
|Нокаутом (удар ногой)
|OC - Oplot Challenge 87
|9 ноября 2013
|align=center|1
|align=center|0:53
|
|
|-
|Победа
|align=center|3-0
|Эртэн Балабан
|Сабмишном (скручивание пятки)
|Glory World Series - Glory 6: Istanbul
|6 апреля 2013
|align=center|1
|align=center|3:36
|
|
|-
|Победа
|align=center|2-0
|Юрий Штембуляк
|Техническим нокаутом (удары)
|ProFC 45 - Thunder in Grozny
|15 декабря 2012
|align=center|2
|align=center|1:39
|
|
|-
|Победа
|align=center|1-0
|Даврбек Исаков
|Сабмишном (рычаг локтя)
|ProFC 41 - Octagon
|24 августа 2012
|align=center|1
|align=center|1:41
|Ростов-на-Дону, Россия
|

Примечания 

Бойцы смешанных единоборств России
Чемпионы ONE Championship

Ссылки 
 Профиль Виталия Бигдаша на сайте Sherdog.com